La batalla de Panipat puede referirse a:
Batalla de Panipat (1526) entre el Imperio Mogol y varios Sultanatos de Dehli.
Batalla de Panipat (1556) entre el Imperio Mogol y el Imperio suri.
Batalla de Panipat (1761) entre Imperio durrani y el Imperio maratha.